Le sigle FUNAI peut désigner :
en portugais du Brésil
 la Fondation Nationale de l'Indien (Fundação Nacional do Índio), un organisme gouvernemental brésilien chargé de veiller au respect de la politique indigène du Brésil.
  
Le nom FUNAI
 est une marque de la société japonaise Funai Electric Co. fabriquant des équipements informatiques et de télécommunications.